Вале́рий Са́вченко:
 Савченко, Валерий Григорьевич (1952—2021) — российский гематолог, директор Гематологического научного центра.
 Савченко, Валерий Игоревич (род. 1926) — советский сценарист.